Myodocarpaceae – rodzina roślin należąca do rzędu selerowców. Obejmuje dwa rodzaje z 15–19 gatunkami drzew i krzewów. Rośliny te występują głównie na Nowej Kaledonii, z kilkoma gatunkami z rodzaju Delarbrea rosnącymi także na innych wyspach zachodniej Oceanii, w australijskim stanie Queensland oraz na Molukach. Rośliny z rodzaju Delarbrea bywają uprawiane jako osobliwości botaniczne, ze względu na pachykauliczne pędy.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa i krzewy, czasem o pędach pachykaulicznych (grubych, słabo rozgałęzionych).
 Liście Skrętoległe, pierzasto złożone lub rzadziej pojedyncze, zwykle całobrzegie, rzadziej piłkowane. Bez przylistków.
 Kwiaty Promieniste, pięciokrotne, obu- lub jednopłciowe, zebrane w baldachy, a te w złożone kwiatostany wiechowate i groniaste. Działki kielicha i płatki korony w liczbie 5, wolne. Pręcików także jest 5. Zalążnia dolna lub wpół dolna, powstaje z dwóch owocolistków, każdego z własną komorą i szyjką słupka.
 Owoce Mięsiste pestkowce (Delarbrea) lub suche rozłupnie (Myodocarpus), zawierające wyraźne kanały z olejkami eterycznymi. Rozłupki u Myodocarpus są spłaszczone, przypominają uszka myszy.

Systematyka 
Rośliny z tej rodziny zaliczane były do araliowatych Araliaceae, ale badania molekularne wykazały, że są siostrzane dla selerowatych Apiaceae, od których oddzieliły się ok. 29–32 miliony lat temu. 

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Wykaz rodzajów
 Delarbrea Vieill.
 Myodocarpus Brongn. & Gris

Przypisy 

Selerowce